Beato Iustus  (高山右近) o Dom Justo Takayama (nacido Hikogorō Shigetomo) (1552 – 3 o 5 de febrero de 1615) fue un católico kirishitan japonés  daimyō y samurai que vivió durante el periodo Sengoku que fue testigo del sentimiento anti-religioso japonés. Se entregó a su fe y estuvo exiliado a Manila donde  vivió una vida de santidad hasta su muerte. Ukon había sido bautizado a la fe en 1564 a la edad de doce años aunque con el tiempo descuidó su fe debido a sus acciones como samurai. Aun así, más tarde su fe quedó restituida justo después de su mayoría de edad.

Referencias 

Conversos al catolicismo desde el sintoísmo
Japoneses del siglo XVI
Japoneses del siglo XVII
Personas beatificadas por Francisco
Beatos de Japón
Iglesia católica en Japón
Iglesia católica en Filipinas
Cristianismo en Japón
Daimio
Relaciones Filipinas-Japón
Samurái
Venerables